Диалект Сюйчжоу — (упрощенный китайский: 徐州 话; традиционный китайский: 徐州 話; pinyin: Xúzhōu huà) — диалект китайского языка, на котором говорят в городе Сюйчжоу в китайской провинции Цзянсу.

Диалекты. 
В Цзянсу есть два основных типа диалекта, из южного региона, под влиянием Ву и из северного. Начиная примерно с области, простирающейся от Чанчжоу до Даньян, происходит смена диалектов. С севера Янчжоу, диалект начинает принимать основную форму северного диалекта Цзянсу. Сюйчжоуский диалект — это точка, где северные диалекты Цзянсу встречаются с диалектами Шаньдуна.

Диалект Сюйчжоу также отражает влияние Шаньси, диалекты которого были импортированы мигрантами из Шаньси в Сюйчжоу во время династии Суй. Диалект Пэйсянь, регионом распространения которого является город Пэйсянь, расположенный вблизи города Сюйчжоу, был пунктом назначения большинства мигрантов из Шаньси. Существуют важные различия в диалектах Сюйчжоу и Пэйсянь, которые показывают результаты влияния Шаньси.

Отличие от стандартов. 
Сюйчжоуский диалект имеет две дополнительных инициали / ȵ / и / w̃ / по сравнению с китайским языком. Отсутствие / t͡ʃ / и исчезновение «округлого» различия также являются его чертами.

Сюйчжоуский диалект имеет богатый словарный запас уникальных терминов, а также важные тональные отличия от стандартного китайского. Форма диалекта Сюйчжоу, на котором обычно говорят в городе, часто упоминается как 徐 普 (Xúpǔ, Сюйчжоу мандарин), отражая влияние доминирующего китайского на местный диалект. Но есть существенные различия между тональным характером стандартного китайского языка и диалекта Сюйчжоу.

Примечания 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая